Suzanne Leclézio (1898-1987), résistante française ;
 J. M. G. Le Clézio (1940-), écrivain de langue française;
 Lambert LeClézio (1997-), sportif et champion équestre mauricien et français.